Иван Гологанов може да се отнася за:

 Иван Илиев Гологанов (1839 – 1895), български възрожденец, фолклорист;
 Иван Иванов Гологанов (1870 – 1908), български революционер, деец на ВМОРО;
 Иван Иванов Гологанов (1899 – 1969), български офицер, полковник, горянин;
 Иван Борисов Гологанов, български офицер, подполковник.